Аркелл () — фамилия.
 Аркелл, Кит (род. 1961) — английский шахматист, гроссмейстер (1995).
 Аркелл, Сузан (род. 1965) — английская шахматистка, международный мастер (1996).